Aleandro puede hacer referencia a:

María Luisa Aleandro, actriz argentina más conocida como María Vaner, hija de Pedro y hermana de Norma.
Pedro Aleandro, actor argentino, padre de María y Norma.
Norma Aleandro, actriz argentina, hija de Pedro y hermana de María.
Aleandro Baldi, cantante italiano.